Ле-Монтей — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Луара
 Ле-Монтей — коммуна во Франции, в департаменте Канталь

См. также 
 Ле-Монтей-о-Виконт — коммуна во Франции, в департаменте Крёз